Фредерик Миттеран (; род. 21 августа 1947 года, Париж, Франция) — государственный и политический деятель. Писатель, сценарист, продюсер и режиссёр документальных и художественных фильмов, министр культуры Франции (2009—2012).

Биография 
Племянник 21-го Президента Франции Франсуа Миттерана и армейского генерала авиации Жака Миттерана. Обучался в лицее Жансон де Салли в Париже; окончил факультет истории и географии Парижского университета в Нантерре. Окончил Институт Политических Исследований в Париже. Не женат, воспитывает трёх приёмных детей.

Впервые появился на экране в 1960 году, в возрасте 12 лет, под именем Фредерик Роберт в фильме «Фортуна» () вместе с такими актерами как Мишель Морган и Бурвиль. В 1968—1971 годах — преподаватель истории и географии в двуязычной частной школе. С 1971 года по 1986 год возглавлял сеть, состоящую из 14 артхаусных кинотеатров (Olympic Palace (1971—1986), Entrepôt (1975—1986) и Olympic-Entrepôt (1977—1986)). Снял множество документальных фильмов о великих людях XX века, а также кинофильмов.

Продюсер телевизионных программ: Etoiles et toiles (1981−1986), Acteur Studio (1986—1987), Ciné-Fêtes (1984), Permission de minuit (1987—1988), Destins (1987—1988), Etoile Palace (1990), Du Côté de chez Fred (1988—1991), C’est votre vie (1993) и Les Amants du siècle (1993).

В книге «Влад Листьев. Пристрастный реквием» рассказано, что в 1990 году Фредерик был соведущим Владислава Листьева в спецвыпуске программы «Взгляд».

В 2002—2006 годах ведущий программ на Match TV и Pink TV. В 2003—2005 годах — режиссёр программ для TV5 international channel. После долгого сотрудничества с радиостанцией Europe 1 продюсировал программу Çа me dit, I’après-midi на радиостанции France Culture. В 1996—2002 годах генеральный комиссар Французского сезона в Тунисе (1996) , Года Марокко (1999) и Года Чехии (2002).

В 2001—2003 годах — президент комиссии по выборочной финансовой поддержке производства кинематографических работ в течение длительного времени в Национальном центре кинематографии. С 2003 года — заместитель генерального директора TV5. С 2008 года по 2009 год — директор Французской академии в Риме. С 23 июня 2009 года по 10 мая 2012 года министр культуры и коммуникаций Франции.

Секс-скандал 
В октябре 2009 года высказался в поддержку кинорежиссёра Романа Поланского, арестованного в Швейцарии по обвинению в сексуальных связях с 13-летней девочкой в 1977 году. После этого сам Миттеран оказался в центре скандала, связанного с тем, что в своей книге 2005 года «La Mauvaise Vie» («Плохая жизнь») он писал о том, что, когда был подростком, имел связи с мальчиками в Таиланде: «Изобилие молодых, очень привлекательных и быстро доступных юношей приводило меня в состояние желания, которое мне больше не нужно было ограничивать или скрывать».

Его признания вызвали протесты со стороны националистов и социалистов и требования его отставки с поста министра культуры. 8 октября 2009, оправдываясь в эфире канала TF1, Миттеран заявил: «Да, у меня были связи с мальчиками, и я это не скрываю. Но, чтобы не вернуться в каменный век, не следует путать гомосексуализм и педофилию. Я осуждаю сексуальный туризм. Это позор. Я осуждаю педофилию, в которой я никогда не участвовал. Людям, которые обвиняют меня в этом, должно быть стыдно за то, что они делают».

Фильмография 

 1960 — Fortunat
 1974 — Скажи это цветами / Dites-le avec des fleurs (Diselo con flores) — Клаус фон Эхренталь
 1981 — Lettres d’amour en Somalie
 1984 — Paris vu par… vingt ans plus tard
 1995 — Мадам Баттерфляй / Madame Butterfly, киноверсия оперы Пуччини — режиссёр
 1997 — Mon copain Rachid
 2001 — Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

Документальное кино

Снял два 10-ти часовых фильма о падении монархий в начале XX века:
 1998 — Les Aigles foudroyés
 2000 — Mémoires d’exil
а также различные телевизионные программы, включая Tunis chante et danse и La délivrance de Tolstoï

Библиография 
 Maroc, 1900—1960 Un certain regard, Actes Sud, 2007
 Le Festival de Cannes, Robert Laffont, 2007
 La mauvaise vie, Robert Laffont, 2005
 Un jour dans le siècle, Robert Laffont, 2000
 Les aigles foudroyés — la fin des Romanov, des Habsbourg et des Hohenzollern, Pocket, 1998
 Mémoires d’exil, Robert Laffont, 1990
 Une saison tunisienne, Actes Sud, 1995
 L’Ange bleu : un film de Joseph von Sternberg, Plume, 1995
 Madame Butterfly, Plume, 1995
 Les Années de Gaulle, Edition n1,1995
 Monte Carlo: la légende, Assouline, 1993
 Destins d'étoiles, vols. 1, 2, 3, 4, Fixot, 1991—1992
 Lettres d’Amour en Somalie, Editions du Regard, 1982.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона
 Офицер ордена «За заслуги»
 Командор ордена искусств и литературы
 Офицер ордена искусств и литературы
 Орден Дружбы (27 июля 2011 года, Россия) — за значительный вклад в развитие российско-французского сотрудничества

Телевизионные награды:
 Sept d’Or,
 Кинопремия Jean Louis Bory prize
 Премия Roland Dorgelès prize (радио/телевидение).

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства культуры и коммуникаций Франции
 Биография на сайте Правительства Франции
 Биография на сайте Фонда культуры Екатерина
 Биография на сайте «La République des Lettres»

Выпускники Института политических исследований
Министры культуры Франции
Телеведущие Франции
Писатели Франции
Кинорежиссёры Франции
Кинопродюсеры Франции
Сценаристы Франции
Выпускники лицея Жансон-де-Сайи